Януарско въстание може да се отнася до:
 Въстанието на поляците в Руската империя, избухнало през 1863 година, или
 Въстанието на комунистите в Берлин през 1919 година.